Hélio (símbolo químico)
 Ge (cirílico) - um dos nomes dados à letra Г do alfabeto cirílico
 He - um dos nomes dados à letra Һ de certas variantes do alfabeto cirílico
 He - prefixo do nome dos aviões fabricados pela empresa alemã Heinkel (ex.: Heinkel He 111)
 he - código ISO 639 da língua hebraica
 hê - letra do alfabeto hebraico

Desambiguações de siglas